Балісти́чна морти́ра (, , ) — масивний сталевий циліндр діаметром 500—600 мм, з одного боку якого вздовж осі просвердлено канал (шпур) діаметром 55 мм, який призначений для розташування в ньому заряду вибухової речовини.

З допомогою мортири у дослідному штреку проводяться дослідження запобіжних вибухових речовин, які допускаються для застосування в шахтах, небезпечних за газом і пилом. Балістина мортира є різновидом балістичного маятника (рис.).

Джерела 

 

Вибухова справа